

Ястшембія — гміна в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Ястшембя — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ястшембя — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ястшембя — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ястшембя — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ястшембя — село в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ястшембя — село в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ястшембя — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ястшембя — село в гміні Ястшембя Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ястшембя — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Ястшембя — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства